municipi de França a l'Òlt i Garona
 municipi de França a la Gironda
 municipi de França al Puèi Domat